Dipa Karmakar – ginnasta indiana
 Narendra Krishna Karmakar – matematico indiano
 Radhu Karmakar – direttore della fotografia e regista indiano
 Romuald Karmakar – regista e sceneggiatore tedesco